Новосе́ргиево
 Новосергиево — село в Московской области
 Новосергиево — микрорайон в Санкт-Петербурге